Ayers se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tina J. Ayers
 Theodore Thomas Ayers